Халапиља има више значења:

 Халапиља, Ранчо Товар (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Халапиља (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халапиља (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халапиља (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халапиља (Рафаел Делгадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халапиља (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халапиља (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику